

События 
 Жители Эллады и Кикладских островов восстали против Льва и провозгласили императором Козьму. Апрель — Флот мятежников подошёл к Константинополю, но был разгромлен. Козьма казнён. Лев восстал против почитания святых мощей, а всех прежних императоров и архиереев объявил иконопоклонниками.
 Туфаньцы захватили крепость Гуа (Сев.-Зап. Ганьсу). Наместник Ван Цзюнь-чжо подошёл с войсками к озеру Кукунор, преследуя туфаньцев. Убит уйгурами.

Родились 
 9 января — Дай-цзун (династия Тан), император династии Тан.
 Ян Янь — китайский государственный деятель, министр императора Дэ-цзуна.

Скончались 
 Губерт Льежский — епископ Маастрихта и Льежа, сын Бертрана, герцога Аквитанского.
 Исин (буддийский наставник) — китайский астроном, математик, инженер и буддийский монах времён империи Тан.
 Лайдкнен мак Кон Мелла — король  (Южного Лейнстера).
 Мурхад мак Брайн —король Лейнстера.
 Павел (экзарх Равенны).

См. также